Мысль:
 Мысль — действие ума, разума, рассудка; см. Мышление.
 Мысль — то, что явилось в результате размышления, идея.
 Мысль — в каббале одна из 10 сефирот.

Издания 
 «Мысль» — большевистский философский и общественно-экономический журнал, издававшийся с декабря 1910 по апрель 1911 года.
 «Мысль» — журнал Петербургского философского общества, издававшийся в 1922 году; возобновлен в 1997 году.

Издательства 
 «Мысль» (Берлин, 1921—1925) — эмигрантское издательство.
 «Мысль» (Москва, с 1930, современное название — с 1963) — советское, затем российское издательство.

Прочее 
 «Мысль» (1913) — скульптура С. Д. Меркурова.

См. также